In 1924/25 werd het 21ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De West-Duitse competities werden gespreid over 1924 tot 1926. Omdat de eindronde wel nog elk jaar gespeeld werd werd de kampioen van de heenronde afgevaardigd. 

SK Schwarz-Weiß 1900 Essen werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. Voor het eerst mocht ook de vicekampioen naar de eindronde en SC Gelsenkirchen nam aan een aparte eindronde mee, waarin de club meteen verloor van TuRU 1880 Düsseldorf. Essen werd ingedeeld in een groepsfase met zeven clubs en werd samen met Duisburger SpV eerste. Hierdoor stootte de club ook door naar de nationale eindronde. Na een overwinning op FC Viktoria 1901 Forst verloor de club van FSV 1899 Frankfurt.

Door het feit dat de overheid besliste dat turnen en balsporten gescheiden moesten worden werd TuS Bochum 1848 gesplitst in TV 1848 Bochum en TuS Bochum 08.

Gauliga

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1924/25